Richard Rich, I° Barone Rich (1496–1567) è stato Lord Cancelliere d'Inghilterra.
 Richard Rich (fl. dal 1969),  regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense.  
 Richard Rich (sceriffo di Londra) (morto c. 1464)
 Richard Rich Sr., padre del personaggio Richie Rich